Levy hace referencia a varios artículos:

Lugares
Cometa Shoemaker-Levy 9, que colisionó con Júpiter en 1994;
Condado de Levy, estado de Florida, Estados Unidos;
Estadio Levy Mwanawasa, en la ciudad de Ndola, Zambia;

Personas
Levy Mwanawasa, tercer presidente de Zambia;
Barrington Levy, músico jamaicano de reggae y dancehall;
David Levy (astrónomo), escritor científico;

Nombres masculinos